Poisson ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite, östlich des Kraters Aliacensis und südwestlich von Pontanus.
Der Krater ist sehr stark erodiert, der Kraterwall vielfach überlagert und teilweise kaum auszumachen.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem französischen Mathematiker und Physiker Siméon Denis Poisson offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Poisson auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)
Siméon Denis Poisson als Namensgeber